Hrvatska:
 Gornja Močila (Rakovica)

BiH:
 Gornja Močila (Bosanski Brod, BiH)